Mužská dvouhra Australian Open 1985 probíhala v závěru listopadu a první polovině prosince 1985. Do singlové soutěže travnatého australského tenisového grandslamu, hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu, nastoupilo devadesát šest hráčů. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace včetně čtyř tzv. šťastných poražených.

Vítězem se stal 19letý šestý hráč žebříčku Stefan Edberg, který ve finále porazil o dva roky staršího dvojnásobného obhájce a světovou trojku Matse Wilandera po setech 6–4, 6–3 a 6–3. Pasivní bilanci vzájemných utkání snížil na 2–4. Poprvé v historii grandslamu se do finále probojovali dva švédští tenisté. Z premiérové účasti v grandslamovém finále si Edberg odvezl první takový titul, obdržel prémii 100 tisíc amerických dolarů a poražený finalista poloviční částku. V devatenácti letech se Švéd stal jedním z nejmladších šampionů turnaje. Finále bylo pro déšť odehráno až v pondělí.

Stefan Edberg se ocitl na prahu vyřazení v semifinále, kde po pětisetové bitvě porazil světovou jedničku Ivana Lendla. Ve třetím dějství šel Švéd za stavu gemů 4–4 podávat, ale zápas na 1.43 hodiny přerušila dešťová přeháňka. Po návratu na dvorec prolomil Čechoslovák servis Švéda a srovnáním sad na 2–2 si vynutil rozhodující set. V jeho úvodu získal Lendl časný brejk, o nějž vzápětí přišel. V deváté hře pak za stavu her 4–5 odvrátil tři mečboly. Edberg však využil čtvrtou mečbolovou příležitost v šestnáctém gemu, kdy set zakončil poměrem her 9–7. Hrací doba na dvorci překročila čtyři hodiny.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1985